

Antropologia 
 Tao – popolo asiatico

Astronomia
 TAO – Sigla del University of Tokyo Atacama Observatory, osservatorio astronomico in Cile

Codici 
 TAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oingdao (Cina)
 TAO – codice vettore ICAO di Aeromar
 tao – codice ISO 639-3 della lingua yami
 TAO – codice ISO 3166-2:MA di provincia di Taounate (Marocco)
 TAO – codice ISO 3166-2:TW della contea di Taoyuan (Taiwan)

Filosofia 
 Tao (cinese 道) – il Principio, concetto della filosofia cinese

Fumetti 
 Tao (o, per meglio dire, T.A.O. acronimo per Tatticamente Amplificato Organismo) – personaggio immaginario dell'Universo Wildstorm

Geografia 
 Tao – comune del Mali nel circondario di Koutiala
 Tao – regione storica situata nel territorio della moderna Turchia

Informatica 
 TAO – Linguaggio di programmazione, oggi noto come OpenZz

Medicina 
 TAO – Terapia anticoagulante orale

Musica 
 Tao – album di Rick Springfield del 1985
 Tao – singolo dei Do As Infinity del 2005

Persone 
TAO – cantautore italiano
Tao – cantante cinese
David Tao (1969) – cantante e compositore taiwanese
Terence Tao (1975) – matematico australiano
Tao Geoghegan Hart (1995) – ciclista britannico
Tao Jiaying (1993) – pattinatrice di short track cinese
Tao Jin (1916-1986) – attore, regista e sceneggiatore cinese
Tao Luna (1974) – tiratrice a segno cinese
Tao Siju (1935-2016) – politico cinese
Tao Wei (1978) – ex calciatore cinese
Tao Yuanming (365-427) – poeta cinese

Sigle 
 TAO – Tailored Access Operations (The Office of Tailored Access Operations), unità di guerra cibernetica della National Security Agency (NSA) per l'hackeraggio.